Plaats in Indonesië
 Umbulan (Cikeusik), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Umbulan (Winongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java